Поселення Шманьківці І — пам'ятка археології в Чортківському районі Тернопільської області. 
 Поселення Шманьківці ІІ — пам'ятка археології в Чортківському районі Тернопільської області. 
 Шманьківці — село в Україні, у Чортківському районі Тернопільської області.